Alfred Wiedemann kan syfta på bland andra:

* Alfred Wiedemann (1856–1936), tysk egyptolog
 Alfred Wiedemann (1867–1920), tysk författare
 Alfred Wiedemann (född 1952), tysk matematiker